

Niemcy 
 Bayern – nazwa kraju związkowego Bawaria w języku niemieckim

Osoby 
 Franz von Bayern – głowa rodu Wittelsbachów
 Luitpold Prinz von Bayern – niemiecki przedsiębiorca

Inne 
 Bayern 1 – niemiecka stacja radiowa
 Bayern 2 – niemiecka stacja radiowa
 Bayern 2 plus – niemiecka stacja radiowa
 Bayern 3 – niemiecka stacja radiowa
 Bayern plus – niemiecka stacja radiowa
 Bayern Hof – były klub piłkarski
 Bayern Monachium – monachijski klub sportowy
 Bayern Rundfahrt – wyścig kolarski
 SMS Bayern – nazwa niemieckich okrętów
 SpVgg Bayern Hof – klub piłkarski
 Bayern – pancerniki

Zobacz też 
 Baiern